Salomon Hirzel kan syfta på bland andra:

* Salomon Hirzel (1580–1652), schweizisk köpman, politiker och diplomat
 Salomon Hirzel (1727–1818), schweizisk politiker och historiker
 Salomon Hirzel (1739–1801), schweizisk militär i fransk och rysk tjänst 
 Salomon Hirzel (1804–1877), schweizisk förläggare